Васи́лий Шаба́нов:
 Шабанов, Василий Васильевич (1938—1975) — советский поэт.
 Шабанов, Василий Прокофьевич (1905—1963) — советский военный деятель, полковник, Герой Советского Союза.
 Шабанов, Василий Филиппович (род. 1940) — российский физик, академик РАН.